Grand Prix Brazylii 1999 (oryg. Grande Prêmio Marlboro do Brasil) – 28. Grand Prix Brazylii, 27 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako druga w sezonie 1999 po raz 18. na torze Interlagos. W odbywającym się 11 kwietnia 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł, startujący z pole position, Mika Hakkinen.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Brazylia
1999
1999 w Ameryce Południowej
Brazylia w XX wieku